Termenul „Egerszegi” se poate referi la:

Christine Egerszegi-Obrist (* 1948), politiciană elvețiană
Krisztina Egerszegi (* 1974), înotătoare maghiară campioană olimpică